Темписке има више значења:

 Темписке (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Темписке, Аројо Кањитас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Темписке (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Темписке (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Темписке (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику